Slovo kavalír není zcela jednoznačné a může znamenat:

označení pro konkrétního muže (osobu)
 původně jezdec na koni, z francouzštiny: chevalier, španělštiny: caballero nebo latiny: caballarius – jezdec na koni; člen vojenského jezdectva (kavalerie)
 rytíř či šlechtic
 dospívající šlechtic vykonávající vzdělávací a formativní kavalírskou cestu
 džentlmen, čestný, ušlechtilý, velkomyslný, velkorysý, charakterní muž, muž s galantním a vytříbeným chováním a vystupováním k dámám, společník nějaké dámy při společenské zábavě či události, nápadník dvořící se dámě
 člověk, jenž nešetří penězi a okázale platí za jiné (rozhazuje peníze)
 z angličtiny: cavalier – povýšený, přezíravý resp. dívající se na ostatní „s výšky“ – ve smyslu arogantní

 kavalír (pevnostní stavba) – pětiboká pevnostní stavba, vyvýšená část náspu, od 16. století součást větších opevněných celků

Kavalír (příjmení)
 František Kavalír (1878–1932) – český architekt
 František Kavalír (sklář) (1796–1853) – zakladatel sklárny Kavalierglass v Sázavě
 Miroslav Kavalír (1900–1981) – český lékař, cvičitel, náčelník České obce sokolské
 Naděžda Kavalírová (1923–2017) – česká lékařka 

v názvech uměleckých děl
 Sedlák kavalír – opera Pietra Mascagniho (libretisté Giovanni Targioni-Tozzetti a Guido Menasci)
 Růžový kavalír – opera Richarda Strausse 
 Dva kavalíři z Verony – hra Williama Shakespeara

jiný význam
 Kavalír King Charles španěl – plemeno psa
 Cavalier – více významů

Reference

Související články 
 džentlmen

Externí odkazy